Baj steht für:

 Baj (Ungarn), eine Ortschaft im Komitat Komárom-Esztergom in Ungarn
 Kurzform für Bajocco, historische Münze des Kirchenstaates

Baj ist der Familienname folgender Personen:

 Tommaso Baj (ca. 1650–1714), italienischer Komponist und päpstlicher Sänger
 Józef Baj (1922–2006), polnischer Widerstandskämpfer
 Enrico Baj (1924–2003), italienischer Maler, Bildhauer, Anarchist und Kunsttheoretiker

BAJ steht für:

 Bali (Papua-Neuguinea) (IATA-Code), West New Britain Province, Papua-Neuguinea
 Belarussischer Journalistenverband

Abkürzung